Универсиада 2005:

 Летняя Универсиада 2005
 Зимняя Универсиада 2005